Шампиньёль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08098.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 68 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 42 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 24 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 57,1 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 24 активных работали 20 человек (10 мужчин и 10 женщин), безработными были 4 женщины. Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны